Ката́ло́г () — список, перелік книг, карт, рукописів, картин тощо, складений у певному порядку, щоб полегшити їхній пошук. Розрізняють алфавітний та систематичний каталоги. Синоніми: реєстр, список.

Розрізняють:
 Каталог координат пунктів
 Астрономічний каталог
 Каталог — елемент файлової системи
 Вебкаталог
 Бібліотечний каталог
 Каталог — перелік товарів (послуг) з їхнім описом.

Див. також 
 Класифікація

Примітки

Література

Посилання 
 
 КАТАЛОГ  //Фармацевтична енциклопедія

Каталогізація
Бібліотечна справа